Campti ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Campti (Louisiana)
 Campti (Texas)